Fairy Queen (deutsch „Feenkönigin“) bezeichnet:

 die Königin der Feen in der keltischen und angelsächsischen Sage
 die Feenkönigin in der Dichtung, insbesondere die Figur der Titania in Shakespeares Ein Sommernachtstraum
 The Faerie Queene, ein Gedicht von Edmund Spenser
 The Fairy-Queen, eine Semi-Oper von Henry Purcell
 Faerie Queen, einen Song von Heather Alexander auf ihrem Album Wanderlust (1994)
 Faerie Queen, einen Song von Blackmore’s Night auf deren Album The Village Lanterne (2006)
 Fairy Queen, eine von Ralph Siegel produzierte Single von Tami Stronach, der Darstellerin der „Kindlichen Kaiserin“ im Film „Die unendliche Geschichte“
 Fairy Queen, eine Zuchtform der Kurume-Azaleen
 Fairy Queen (Lokomotive), eine indische Dampflokomotive